Peter Philips (ca. 1560-1628) – compositore inglese
 Peter Philips (1927-2009) – politico australiano
 Peter Philips (...) – truccatore belga

Pagine correlate 
 Peter Phillips (disambigua)